Шкода се може односити на:

Шкода Ауто (-{-{Škoda Auto a.s.}-}-), највећи чешки произвођач аутомобила из Младе Болеславе.
Шкода (фабрика) (-{Škoda Holding a.s.}-), велика чешка компанија машинске индустрије.
Шкодина фабрика (-{Škodovy závody}-, -{Škoda Werke}-), војноисторијски аспект Шкоде, највећег индустријског предузећа Аустроугарске и Чехословачке.
Емил Шкода, некадашњи власник фабрике Шкода, по коме ова компанија добила име.